Nāḩiyat al Ghūţah ash Sharqīyah (arabiska: ناحية الغوطة الشرقية) är ett subdistrikt i Syrien.   Det ligger i provinsen Rif Dimashq, i den sydvästra delen av landet,  km öster om huvudstaden Damaskus.

Trakten runt Nāḩiyat al Ghūţah ash Sharqīyah består till största delen av jordbruksmark. Runt Nāḩiyat al Ghūţah ash Sharqīyah är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juni, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Rif Dimashq